Le qualificazioni del singolare maschile del Western & Southern Financial Group Masters & Women's Open 2010 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del Western & Southern Financial Group Masters & Women's Open  2010 prevedevano 28 partecipanti di cui 7 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Andrej Golubev (primo turno)
 Florian Mayer (Qualificato)
 Denis Istomin (Qualificato)
 Santiago Giraldo (Qualificato)
 Jarkko Nieminen (ultimo turno)
 Alejandro Falla (Qualificato)
 Marco Chiudinelli (primo turno)

 Florent Serra (ultimo turno)
 Tim Smyczek (primo turno)
 Benjamin Becker (Qualificato)
 Arnaud Clément (ultimo turno)
 Simon Greul (ultimo turno)
 Taylor Dent (Qualificato)
 Michael Russell (ultimo turno)

Qualificati 

 Benjamin Becker
 Florian Mayer
 Denis Istomin
 Santiago Giraldo

 Taylor Dent
 Alejandro Falla
 Somdev Devvarman

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 

Western & Southern Financial Group Masters & Women's Open 2010
ATP World Tour 2010